Влади́слав Ге́нрик Франти́шек Абрахам (; 10 октября 1860 — 15 октября 1941) — польский историк, специалист по истории польской церкви и права. Профессор Львовского университета, член Польской академии знаний. Автор фундаментальных работ по истории средневековья, в которых исследовал деятельность первых организаций католической церкви в Польше. Отец польского бригадного генерала Романа Абрахама.

Биография 
Высшее образование получил на юридических факультетах университетов Кракова и Берлина. В 1888 году начал педагогическую деятельность во Львовском университете, где преподавал каноническое право вплоть до 1935 года. Небольшой промежуток времени с 1899 по 1900 год был ректором Львовского университета. Участвовал в выработке конкордата Польши с Ватиканом 1925 года.

Абрахам является автором более 100 научных исследований по церковно-государственным отношениям в средневековой и современной ему Польше. Одно из основных сочинений Абрахама — «Начало организации латинской церкви на Руси» (), изданное в 1904 году, является первым систематическим исследованием начального периода истории католической церкви в России. Этот научный труд не утратил своей актуальности и по сей день.

Сочинения 
 Początki prawa patronatu w Polsce, 1889;
 Organizacja Kościoła w Polsce do poł. w. XII, 1890;
 Stanowisko kuryi papieskiej wobec koronacyi Łokietka, 1900;
 Powstanie organizacyi kościoła łacińskiego na Rusi. Tom 1, 1904;
 Jakub arbp halicki, 1908;
 Założenie biskupstwa łacińskiego w Kamieńcu Podolskim, 1912;
 Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa w najnowszym ustawodawstwie kościelnym, 1913;
 Dziewosłęb. Studyum z dziejów pierwotnego prawa małżeńskiego w Polsce, 1922;
 Zawarcie małżeństwa w pierwotnym prawie polskim, 1925.

Награды 
 Крест Командора Ордена Возрождения Польши (31 декабря 1923)
 Крест в Офицера Ордена Возрождения Польши (13 июля 1921; был в числе первых 15 человек, награждённых медалью Ордена Возрождения Польши)
 Крест Командора Ордена Святого Григория Великого (Ватикан).

Литература

Примечания 

Историки Польши
Историки церкви
Историки права
Медиевисты Польши
Преподаватели Львовского университета
Члены Польской академии знаний
Похороненные на Лычаковском кладбище
Преподаватели юридического факультета Львовского университета